Hold It In () — студийный альбом американской сладж-метал-группы Melvins, который был издан в 2014 году на лейбле Ipecac Recordings.

Об альбоме

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Buzz Osborne — Guitars, Vocals
 Dale Crover — Drums
 Jeff Pinkus — Bass
 Paul Leary — Guitars

Прочие 
 Brian Gardner — Mastering (tracks 2, 6, 10)
 Mackie Osborne — Cover art
 John Golden — Mastering
 Toshi Kasai — Recording
 Stephen Haas — Recording

Примечания 

Альбомы Melvins